Ю́нге — немецкая фамилия. Известные носители:
 Юнге, Екатерина Фёдоровна (1843—1913) — русская художница-акварелистка, мастер пейзажа и портрета.
 Юнге, Клаус (1924—1945) — немецкий шахматист.
Юнге, Отто (1887—1978) — чилийский и немецкий шахматист, отец К. Юнге.
 Юнге, Траудль (1920—2002) — секретарь Адольфа Гитлера.
 Юнге, Эдуард Андреевич (1831—1898) — действительный тайный советник, врач-окулист, профессор.

См. также 
 Юнг